Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Herrenmannschaften bei der Badminton-Asienmeisterschaft 1962. Sieger wurde das Team aus Malaya.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 314.

1962
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1962